

Famiglie
 Dondi dall'Orologio – famiglia aristrocratica padovana

Persone
 Francesco Scipione Dondi dall'Orologio – vescovo cattolico italiano
 Gabriele Dondi dall'Orologio – medico e letterato italiano
 Giovanni Dondi dall'Orologio – medico, astronomo, filosofo, poeta ed orologiaio italiano
 Jacopo Dondi dall'Orologio – medico, astronomo e orologiaio italiano
 Galeazzo Dondi Dall'Orologio – cestista e medico italiano